Constantino Fernando María de Liechtenstein (en alemán: Constantin Ferdinand Maria von und zu Liechtenstein) (nacido el 15 de marzo de 1972) es príncipe de Liechtenstein desde su nacimiento. Tiene el tratamiento protocolario de Su Alteza Serenísima (S.A.S.). También es conde de Rietberg.

Biografía 
Nacido en San Galo, es el hijo tercerogénito del príncipe Juan Adán II de Liechtenstein y de su  difunta esposa, la princesa consorte María, nacida condesa Marie Aglaë Kinsky von Wchinitz und Tettau.

El príncipe es Director General de la Fundación Príncipe de Liechtenstein.

El príncipe Constantino fue nombrado miembro Consejo Austríaco para el Desarrollo Sostenible. El objetivo es ayudar a esforzarse y ayudar en la implementación de la agenda 2030 de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible.

Matrimonio y descendencia 
El 18 de julio de 1999, se casó religiosamente en Číčov, Eslovaquia, con la condesa María Gabriela Francisca Kálnoky de Kőröspatak (nacida el 16 de julio de 1975 en Graz, Austria). Previamente, se habían casado por lo civil el 14 de julio en Vaduz.

Son padres de tres hijos:
 S.A.S. el príncipe Mauricio Manuel María de Liechtenstein (nacido el 27 de mayo de 2003 en Nueva York, Estados Unidos).
 S.A.S. la princesa Georgina Maximiliana Tatiana María de Liechtenstein (nacido el 23 de julio de 2005 en Viena, Austria).
 S.A.S. el príncipe Benedicto Fernando Humberto María de Liechtenstein (nacido el 18 de mayo de 2008 en Viena, Austria).

Otros datos 
 Es el padrino de bautismo de su sobrino el  Príncipe Jorge Antonio de Liechtenstein.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Familia Principesca de Liechtenstein (en inglés)
 Página de la familia principesca de Liechtenstein (en alemán e inglés)
 Entrevista a la Familia Principesca de Liechtenstein en Viena (en alemán)

Príncipes de Liechtenstein
Católicos de Liechtenstein
Liechtensteinianos del siglo XX
Liechtensteinianos del siglo XXI
Nacidos en San Galo